Тивончук Іван Опанасович (1 серпня 1929, селище Степань, Сарненський район, Рівненська область — 2011) — доктор економічних наук, професор. Завідувач кафедри теоретичної економіки та економіки України  Національного університету «Львівська політехніка».

Життєпис 
Народився 1 серпня 1929 року в селищі Степань Сарненського району Рівненської області.  1947 року закінчив середню школу в селищі Степань і з 1947 до 1951 рр. навчався на економічному факультеті Львівського торгово-економічного інституту, який закінчив із відзнакою.  З 1951 до 1952 року навчався на курсах підготовки викладачів суспільних наук при  Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка.  З вересня 1952 року працює на кафедрі політичної економії Національного університету «Львівська політехніка» асистентом, старшим викладачем, доцентом.  1961 року захистив кандидатську дисертацію, а 1980 року — докторську дисертацію. Тема докторської дисертації — «Політико-економічні проблеми ефективності міжнародного поділу праці і товарообміну соціалістичних країн».  Із 1992 року — завідувач кафедри теоретичної економіки та економіки України Національного університету «Львівська політехніка».

Має понад 200 наукових і науково-методичних публікацій. Більшість із них присвячена проблемам міжнародних економічних відносин, фінансів і банківської справи.

Проходив наукові стажування за кордоном — у 1976 році у  Вищій торговельній школі у Варшаві (Польща), 6 місяців; у  Вищій економічній школі в Празі (Чехія) — 3 місяці.

Основні показники наукової діяльності 
Макроекономічні проблеми, пов'язані із взаємодією національної й світової економіки, а також фінанси, фінансові ринки і банківська система.

До числа проблем, які були досліджені і по яких були зроблені відповідні рекомендації для практичного використання, відносяться:
 Розробка теорії ефективності зовнішньоекономічної діяльності, яка давала можливість колишнім країнам — членам РЕВ оптимізувати свій експорт та імпорт таким чином, щоб отримувати максимальну економічну вигоду.
 Розробка теорії еквівалентності зовнішньоторговельного обміну. Теорія дає об'єктивні орієнтири для оцінки взаємовигідності товарообміну між країнами.

За розробку даних теорій отримав науковий ступінь доктора економічних наук. Є автором посібника "Макроекономіка" і співавтором 5 посібників з економічної теорії, а також перших навчальних програм з мікро- і макроекономіки, за якими читались дані дисципліни у вишах Львова на початку 1990-х років.

 Дослідження впливу глобалізації на фінансову систему країни і проблеми фінансової безпеки України'''. По даній проблемі було надруковано серію статей, в яких розкритий механізм впливу глобалізації на фінансову систему країни і розроблені рекомендації щодо її захисту від негативного впливу міжнародного руху спекулятивного капіталу.

Одноосібна монографія 
Зовнішня торгівля та ефективність соціалістичного відтворення. — Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1978. — 182 с.
В монографії викладені основи теорії ефективності зовнішньої торгівлі, а також запропонована теорія визначення еквівалентності товарообміну між країнами.

У співавторстві опубліковано 5 монографій. Наукових публікацій зроблено більше 200. За кордоном надруковано 10 статей.
Кількість підготовлених докторів наук — 2, кандидатів економічних наук — 8.

Джерела 
 Тивончук Іван Опанасович

Уродженці Степані
Доктори економічних наук СРСР
Доктори економічних наук України
Науковці Львівської політехніки